Slovo Adéla a jeho další verze (Adléta, Adelheid) může mít několik významů:

 Adéla – křestní jméno
 sv. Adéla
 Adéla (rod) – rod motýlů
 adéla pestrá

v kultuře
 Adelheid (film)
 Adéla ještě nevečeřela – český film